Суходольский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 
 Суходольский сельсовет (Волгоградская область)
 Суходольский сельсовет (Липецкая область)

Упразднённые

 Суходольский сельсовет (Брянская область)

 Суходольский сельсовет (Калининская область)

Украина 

 Суходольский сельский совет — административно-территориальное образование в составе Гусятинского района Тернопольской области Украины.
 Суходольский сельский совет — административно-территориальное образование в составе Глуховского района Сумской области Украины.

См. также 
 Кустолово-Суходольский сельский совет — административно-территориальное образование в составе Машевского района Полтавской области Украины.